Антоний Михаил Потоцкий (январь 1702 — 11 апреля 1766) — государственный деятель Великого княжества Литовского, подстолий великий литовский (1728—1732), воевода белзский (1732—1763), маршалок королевы (1747—1754), генерал-лейтенант коронных войск (1754), староста грабовский и кременецкий.

Биография 
Представитель знатного польского магнатского рода Потоцких герба «Пилява». Второй сын воеводы смоленского Александра Яна Потоцкого (ум. 1714) и Терезы Тарло (ум. после 1739), брат каштеляна львовского Юзефа Потоцкого и внук польского писателя Павла Потоцкого.

В 1728 году получил должность подстолия великого Литовского, в 1729 году был избран послом на сейм. В 1732 году Антоний Михаил Потоцкий был назначен воеводой белзским.

В 1733 году поддержал избрание Станислава Лещинского на польский королевский престол. Во время правления Августа III (1734—1763) был деятелем республиканской партии, сторонник Франции и Пруссии, брал участие а тайной политике саксонского двора.

Активный политик и дипломат, хорошо знакомый с европейскими делами, один из самых просвещенных умов своей эпохи. .

Владел имениями Головчин, Горки в Оршанском повете, Краснополье в Мозырском повете, после женитьбы на представительницей рода Сапег приобрел местечко Зельву в Волковысском повете, село Чарлёно в Гродненском повете и другие поместья.

Награды 
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного
 Орден Святого Александра Невского (12.08.1730) 
 Орден Белого орла (1745)

Семья 
В 1730 году женился на Людвике Марии Сапеге (1695—1768), дочери маршалка великого литовского Александра Павла Сапеги (1672—1734) и Марии Криштины де Бетюн (1677—1721), вдове Александра Доминика Велёпольского (ум. 1725). Дети:

 Ян Проспер Потоцкий (ум. 1761/1762), староста гузовский, генерал-лейтенант коронной армии

Литература 
 Валерый Пазднякоў, Патоцкія // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т.2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал.рэд.) і інш.; Маст. З. Э. Герасімовіч. — Мн.: БелЭн, 2006. −792 с.: іл. С. 407. ISBN 985-11-0315-2, ISBN 985-11-0378-0 (т. 2)

Примечания

Внешние ссылки 
 Генеалогия польских аристократических родов

Антоний Михаил
Воеводы белзские
Подстолии великие литовские
Генералы I Речи Посполитой